Chițu se poate referi la:

 Gheorghe Chițu (1828-1897), om politic și publicist român
 Octavian Chițu (n. 1947), general român
 Vasile Chițu (1896-?), general român

 Râul Chițiu

Vezi și 
 Chițcani (dezambiguizare)

Nume de familie:
 Daniel Chițoiu
 Dumitru Chițoran
 Ion C. Chițimia
 Marius Căta-Chițiga
 Mihai Chițac
 Tamara Chițaniuc

Nume de familie românești